8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества — кавалерийское соединение РККА (Червонного казачества), сформированное во время Гражданской войны 1918—1920 годов. Являлась ударным маневренным средством фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач. Использовалась для глубоких рейдов по тылам противника, дезорганизации его управления и снабжения.

Командный состав 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества

Начальники 
 Щёлоков Николай Кононович, врид — с 17 сентября 1919 года по 1 ноября 1919 года
 Примаков Виталий Маркович — с 1 ноября 1919 года по 14 марта 1920 года, с 14 мая 1920 года по 6 декабря 1920 года
 Туровский Семен Абрамович, врид — с 14 марта 1920 года по 14 мая 1920 года
 Григорьев Пётр Петрович — с 6 декабря 1920 года по 26 декабря 1920 года
 Демичев Михаил Афанасьевич — с 26 декабря 1920 года по 15 ноября 1932 года
 комбриг Иван Ефимович Никулин — с 15 ноября 1932 года — арестован 13.06.1937 года
 комбриг Михаил Георгиевич Хацкилевич — с ноября 1936 по июль 1937 года

Военкомы 
 Молчанов Михаил — с 17 сентября 1919 года по ?
 Белоусов Михаил Илларионович — декабрь 1919 года
 Петровский — с 3 декабря 1919 года по 9 июня 1920 года, с 24 декабря 1920 года по 25 августа 1921 года
 Примаков Виталий Маркович — с 9 июня 1920 года по 6 декабря 1920 года
 Генде — с 6 декабря 1920 года по 24 декабря 1920 года

Начальники штаба 
 Ясинский Станислав Адольфович — с 8 октября 1919 года по 3 ноября 1919 года
 Туровский Семён Абрамович — с 3 ноября 1919 года по 14 марта 1920 года, с 14 мая 1920 года по 6 декабря 1920 года
 Барон Михаил, врид — с 6 декабря 1920 года по 15 февраля 1921 года

История 

Дивизия была сформирована в сентябре 1919 года, с декабря 1919 года носила наименование «8-я конная дивизия Червонного казачества».

26 октября 1920 года в составе Юго-Западного фронта был сформирован Конный корпус в составе 8-й и 17-й кавалерийских дивизий. Командир 8-й дивизии Червонного казачества В. М. Примаков был назначен командиром корпуса.

В ноябре 1920 года 8-я кд в составе корпуса принимала участие в Советско-польской войне и в разгроме украинской армии под командованием С. Петлюры.

В январе 1921 года дивизия участвовала в боях у Сквиры против отрядов Махно.

«Правая рука» Нестора Махно и один из ведущих командиров его повстанческой армии Фёдор (Феодосий) Щусь был убит в бою с 8-й кавдивизией Червонного казачества в июне 1921 года близ села Беседовка под городом Недригайловом Сумского уезда.

30 ноября 1921 года 8-й Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование «8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия».

6 мая 1922 года 8-я Запорожская Червонного казачества кд получила наименование 1-я Запорожская Червонного казачества.

См. также 
 Кавалерийский корпус (СССР)
 Комиссар (в воинском подразделении)

Примечания

Литература 
  
  
 Примаков В. М. Рейд червонных казаков на Проскуров // Борьба классов. 1932. № 5. С. 65—73.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев: Политиздат Украины, 1979.
 Дубинский Илья. ПРИМАКОВ. Выпуск 2. (445). Основные даты жизни и деятельности В. М. Примакова.
 Горбатов А. В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/gorbatov/index.html
 Москвичи на фронтах Гражданской войны. Воспоминания. - М.: Московский рабочий, 1960. С. 64-74

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.
 Червоні аватари України: уніформа орлів Примакова.
 1 кавалерийский корпус Червонного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины.
 1-я кавалерийская дивизия

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны
Красные казаки